

География 
 Геринг — район в германской земле Рейнланд-Пфальц.

Фамилии 
Ге́ринг — немецкая фамилия. Русское написание Геринг охватывает немецкие фамилии Gering [Геринг], Hering [Херинг] и частично фамилии Göring [Гёринг] и Göhring [Гёринг]. Последние две имеют тенденцию к выделению в написание Гёринг, а фамилия Херинг — в написание Херинг, как более близкое к оригинальному произношению.

Известные представители:
 Геринги — три русских дворянских рода.
 Геринг, Алексей Алексеевич (1895—1977) — русский морской офицер, редактор и издатель, эмигрант.
 Геринг, Альберт (1895—1966) — младший брат рейхсмаршала Геринга, антифашист.
 Геринг, Бернхард (1912—1998) — немецкий католический богослов, священник из ордена редемптористов.
 Геринг, Вильгельм (1901—1948) — гауптшарфюрер СС в концлагере Освенцим.
 Геринг, Геннадий Иванович (род. 1947) — профессор, доктор физико-математических наук, ректор Омского государственного университета (1996—2009).
 Геринг, Георг (1903—1943) — германский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, призёр Олимпийских игр.
 Геринг, Георг Вильгельм Генрих (1798—1871) — известный немецкий романист, писавший также под псевдонимом Виллибальд Алексис.
 Геринг, Герберт (1889 — после 1945) — германский промышленник, родственник рейхсмаршала Геринга.
 Геринг, Герман (1893—1946) — политический, государственный и военный деятель нацистской Германии, рейхсмаршал.
 Геринг, Готфрид Готфридович (Богомир Богомирович Корсов, 1845—1920) — русский оперный певец.
 Геринг, Дженна (род. 1971) — американская актриса, фотомодель и преподаватель актёрского мастерства.
 Геринг, Джульетта Александровна (род. 1976) — белорусская актриса.
 Геринг, Иван Фёдорович (1748—1821) — русский военачальник, генерал-майор.
 Геринг, Карин (1888—1931) — первая супруга Германа Геринга.
 
Геринг, Марион Максимилианович (1901—1977) — американский продюсер и режиссёр русско-немецкого происхождения.
 Геринг, Роберт (; род. 1976) — нидерландский футболист.
 Геринг, Ульрих (; ? — 1510) — один из первых книгопечатников.
 
 Геринг, Христиан Фёдорович (1746—1821) — русский военачальник, генерал-майор.
 Геринг, Эвальд (1834—1918) — немецкий физиолог.
 Геринг, Эдуард (1799—1881) — немецкий физиолог и ветеринар.
 Геринг, Эдда (; 1938—2018) — дочь рейхсмаршала Геринга.
 Геринг, Эмиль-Эдуард Максимилианович (Рюрик Юрьевич Рок; 1898—1962) — российский поэт, лидер литературной группы «Ничевоки», после эмиграции театральный продюсер во Франции и США.
 Геринг, Эмми (; 1893—1973) — немецкая актриса театра и кино; вторая жена рейхсмаршала Геринга.
 Геринг, Эрнст Генрих (; 1838—1913) — немецкий юрист и дипломат; отец рейхсмаршала Геринга.
 Геринг, Яков Германович (1932—1984) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат премии Совета Министров СССР.

См. также 
 «Герман Геринг AG» («Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten Hermann Göring») — государственный концерн Третьего рейха (1937—1945)
 Дивизия «Герман Геринг»
 Герингсвальде
 Горринг
 Горинг

Примечания